Botânica
 Paubrasilia echinata  — planta que possivelmente deu nome ao Brasil
 Sibipiruna — planta vulgarmente confundida com o pau-brasil
 Pau-ferro — planta erroneamente chamada de pau-brasil

Localidades
 Pau Brasil (Bahia) —  município do estado da Bahia, Brasil

Artes
 Manifesto da Poesia Pau-Brasil
 Pau-Brasil (livro) — livro de Oswald de Andrade

Desambiguações de artes
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia